Війра  () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Війра — село у волості Луунья повіту Тартумаа.
 Війра — село у волості Ряпіна повіту Пилвамаа.
 Війра — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Війра — село у волості Сааремаа (до реформи 2017 року у волості Ляене-Сааре) повіту Сааремаа.